Osoby o tym nazwisku:
 Adam Samson Bombek – polski generał

Herby szlacheckie:
 Bombek
 Bombek II